Султанов, Бахыт Турлыханович (29 ноября 1971, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный деятель, заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции с 11 января по 15 августа 2022 года, и министр торговли и интеграции с 17 июня 2019 года. Бывший министр финансов, бывший заместитель руководителя администрации Президента Республики Казахстан, бывший заместитель премьер-министра Республики Казахстан, бывший аким города Нур-Султан.

Биография 
Происходит из рода шапырашты Старшего жуза.
В 1988 году окончил Республиканскую Физико-Математическую Школу-Интернат в Алма-Ате. В 1994 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности инженер-электрик, в 1995 — Казахскую государственную академию управления по специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в 1994 году ведущим экономистом отдела акционирования и лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерство финансов Республики Казахстан.

С 1995 года назначен начальником отдела, затем заместителем начальника управления (1996), заместителем директора Бюджетного департамента (1997), директором Департамента по государственным закупкам (1998), заместителем директора Департамента Казначейства (1999), заместителем директора Бюджетного департамента (2001), директором Департамента государственного бюджета Министерства финансов Республики Казахстан (2002).

С сентября 2002 по июнь 2003 — директор департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С июня 2003 по февраль 2006 — вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С февраля 2006 по январь 2007 — председатель Агентства по статистике Республики Казахстан.

С января 2007 по 10 августа 2007 — вице-министр финансов Республики Казахстан.

С 10 августа 2007 года — министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

13 марта 2010 года указом президента назначен помощником президента Республики Казахстан.

С 21 января 2012 по 6 ноября 2013 года — заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан.

С 6 ноября 2013 по 11 сентября 2018 года — заместитель премьер-министра Республики Казахстан и министр финансов Республики Казахстан.

11 сентября 2018 года по 13 июня 2019 года — аким города Астаны.

17 июня 2019 года — министр торговли и интеграции Республики Казахстан.

С 11 января по 15 августа 2022 года — заместитель премьер-министра Республики Казахстан — министр торговли и интеграции.

Награды

Семья 
Младший брат, Арман Султанов, с 2012 по 2014 год работал президентом АО «Казтранссервис». С 2014 года — управляющий директор по логистике, советник президента, а с декабря 2016 года — вице-президент по развитию АО "НК «ҚТЖ».

Примечания 

Министры экономики Казахстана
Министры финансов Казахстана
Выпускники Республиканской физико-математической школы
Акимы Астаны